Les Neobatrachia  sont un sous-ordre d'amphibiens de l'ordre des anoures.

Il est celui qui est le plus riche avec plus de  d'anoures « modernes » (grenouilles), dont les plus communes. Les Neobatrachia sont subdivisés en deux grands groupes : les Hyloidea et les Ranoidea. Cette classification, relativement disputée, se base principalement sur des caractères morphologiques comme le nombre de vertèbres ou la morphologie larvaire.

Liste des familles

Phylogénie 
Les cladogrammes suivant sont basés d'après Frost et al. (2006), Heinicke et al. (2009) ainsi que Pyron et Wiens (2011).

Place au sein des anoures 

Note: Les familles basales appartenant au clade Pipanura forment le sous-ordre Mesobatrachia, celles en dehors forment le sous-ordre Archaeobatrachia. Ces deux autres sous-ordres sont donc paraphylétique.

Phylogénie interne 
Familles en dehors de la super-famille Ranoides :

Familles de la super-famille Ranoides:

Publication originale 
Reig 1958 : Proposiciones para una nueva macrosistematica de los anuros (Nota preliminar). Physis. Buenos Aires, vol. 21, .

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 

Neobatrachia